Арсо може да се односи на следеће:
 Арсо, лично име, изведено од имена Арсеније
 Арсо (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Арсо (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала